Spongiidae är en familj av svampdjur. Spongiidae ingår i ordningen Dictyoceratida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Spongiidae 182 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Spongiidae